Svanström ist der Familienname folgender Personen:

 Erika Svanström (* 1978), schwedische Politikerin
 Gustava Svanström (1874–1935), schwedische Schriftstellerin
 Ivan Svanström (1918–1984), schwedischer Politiker
 Kurt Svanström (1915–1996), schwedischer Fußballspieler
 Leif Svanström (* 1943), schwedischer Mediziner und Hochschullehrer
 Malin Svanström (* 1980), schwedische Schwimmerin
 Richard Svanström (1889–1946), schwedischer Schauspieler